Ху́лио Се́сар Бени́тес Амо́део (; 1 октября 1940, Монтевидео, Уругвай — 6 апреля 1968, Барселона, Испания) — уругвайский футболист, защитник.

Биография 
Бенитес начал свою карьеру в возрасте 16 лет в «Расинге» из Монтевидео. В 1959 году он перешёл в испанский «Вальядолид», а год спустя в «Сарагосу». В августе 1961 года Бенитес перешёл в «Барселону», где играл на различных позициях, в том числе и в нападении, пока не стал полноценным центральным защитником. В «Барселоне» Бенитес выиграл Кубок Испании 1963 и Кубок Ярмарок в 1966.

6 апреля 1968 года Бенитес умер за 3 дня до игры на «Камп Ноу» с мадридским «Реалом». Причиной смерти стали испорченные морепродукты, которые привели к гастроэнтериту, а затем и к летальному исходу. На похоронах Бенитеса, на кладбище близ «Камп Ноу», присутствовало 150 000 человек. Последними словами Бенитеса в жизни стали: «Соберитесь, друзья, выиграйте у Реала 2:0!». Но игра, перенесённая на два дня федерацией футбола Испании, закончилась со счетом 1:1. Однако 11 июля 1968 года «Барселона» в финале Кубка Испании обыграла «Реал», посвятив победу Бенитесу, а сам трофей был записан в послужной список Хулио, как дань его памяти.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Титулы 
 Обладатель Кубка Испании: 1967/68
 Обладатель Кубка ярмарок: 1965/66

Примечания

Ссылки 
 Forty years since the passing of Benítez 
 Benítez, un misterio de 45 años 

Футболисты по алфавиту
Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Барселона»
Умершие от инфекционных заболеваний